Les épreuves de Hockey sur gazon aux Jeux olympiques d'été de 2024 ont lieu au Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes, au nord-ouest de Paris, en France. Vingt-quatre équipes (douze hommes et femmes) participeront au tournoi.

Qualifications 
Les critères de qualification ont été approuvés par le CIO le 30 mars 2022. Chacun des champions continentaux des cinq confédérations reçoit automatiquement une place. La France, en tant que pays hôte, s'est qualifiée automatiquement car les équipes masculine et féminine occupaient une position suffisamment élevée dans le classement mondial de la FIH. De plus, les six nations restantes seront déterminées par deux tournois de qualification olympique.

Qualifications masculines

Qualifications féminines

Références